Cours kan syfta på:
 Cours, Deux-Sèvres
 Cours, Lot
 Cours, Lot-et-Garonne